Johann Artz
 Johann Artz (?–1698) erdélyi szász evangélikus lelkész
Johann Arzt
 Johann Arzt (?–1730) teológiai író
 Johann Arzt (17. sz. vége–18. sz) orvos